Litoral peut désigner :
 une revue culturelle espagnole ;
 une région d'Argentine ;
 une province de Bolivie ;
 une province de Guinée équatoriale.